Финал Кубка Англии по футболу 1956 года стал 75-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 5 мая 1956 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Манчестер Сити» и «Бирмингем Сити». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды из Манчестера.

Обзор матча 
Матч начался очень активно, и уже на третьей минуте «Манчестер Сити» вышел вперед. Однако на 15-й минуте Бирмингем сравнял счет за счет гола Ноэля Кинси. Во втором тайме манчестерский клуб, забив два гола в течение 3 минут, добилась победы в матче и выиграла свой третий кубок.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 

1956
Футбол в Европе в 1956 году
Кубок Англии 1956
Кубок Англии 1956
События 5 мая
Май 1956 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1956 году
1956 год в Лондоне